Klingelbachtal steht für
 Naturschutzgebiet Klingelbachtal, Nordrhein-Westfalen
 Klingelbachtal (Thüringen)